Skötgrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Skötgrundet, Iniö, Åboland, 
 Skötgrundet, Nagu, Åboland, 
 Skötgrundet, Raseborg, Nyland,

Se även
Skötgrund
Skötgrunden
Skötgrynnan